Starboy — третий студийный альбом канадского певца The Weeknd. Его выход состоялся 25 ноября 2016 года; выпускающие лейблы — XO и Republic Records. На записи в качестве гостей появляются: Daft Punk, Лана Дель Рей, Фьючер и Кендрик Ламар. Лид-синглом является одноимённая песня, выпущенная 22 сентября 2016 года.

Создание 
После коммерческого успеха своего альбома за 2015 год Beauty Behind the Madness Уикнд намекал на релиз своего третьего студийного альбома 12 марта 2016 года, в своём Instagram-аккаунте ознаменовывая начало следующей «главы» () в своём творчестве. 24 августа 2016 года исполнительный вице-президент Republic Records Уэнди Голдстайн подтвердила совместную работу Уикнда с французским электронным дуэтом Daft Punk в интервью журналу Billboard. 7 сентября 2016 года было подтверждено, что альбом находится в производстве, из интервью с , под влиянием от Принса, The Smiths, Talking Heads и Bad Brains. 21 сентября 2016 года альбом собственно, как и его название, были официально анонсированы, с датой релиза, назначенной на 25 ноября 2016 года.

Продвижение

Синглы 
22 сентября 2016 года первый сингл «Starboy» был выпущен в цифровом формате в музыкальных магазинах и стриминг-сервисах. Песня записана при содействии французского электронного дуэта Daft Punk. 28 сентября 2016 года на неё был представлен официальный видеоклип.

29 сентября в цифровом формате состоялся релиз песни «False Alarm» () — в качестве промосингла. 13 октября для песни был выпущен видеоклип, снятый режиссёром Ильёй Найшуллером. 17 ноября 2016 года The Weeknd выпустил ещё два промосингла: «Party Monster» и «I Feel It Coming» — последний при участии Daft Punk.

Живые выступления 
Уикнд был музыкальный гостем на  Saturday Night Live, 1 октября. Для продвижения альбома он исполнил песни «Starboy» и «False Alarm», а также снялся в скетче «The Weeknd Update», где признал, что подстригся.

Короткометражный фильм 
23 ноября 2016 года Уикнд выпустил 12-минутный короткометражный фильм для продвижения альбома, срежиссированный Грантом Сингером, который также снял музыкальное видео для «Starboy». Названный Mania (стилизовано как M A N I A), он включает песни «All I Know» (при уч. Future), «Sidewalks» (при уч. Kendrick Lamar), «Secrets», «Die for You», «Party Monster» (с бэк-вокалом Lana Del Rey) и «I Feel It Coming» (при участии Daft Punk).

Обложка 
Фотографировал обложку и разрабатывал её дизайн . На ней изображается Уикнд с укороченными волосами в склонившейся позе с цепочкой с крестом, подсвеченный лучами синего неона напротив розового фона. На верху изображения выведено название альбома жёлтыми буквами, а границы усыпаны зернистым синим неоном.

Список композиций 

 Примечания
 «Party Monster» включает дополнительный вокал Ланы Дель Рей.

Чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Cirkut
Альбомы, спродюсированные Ги-Мануэлем де Омем-Кристо
Альбомы, спродюсированные Тома Бангальтером
Альбомы Republic Records
Альбомы The Weeknd
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Премия «Грэмми» за лучший альбом в жанре современной городской музыки
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом